Катарко́ль () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Катаркольского сельского округа. Код КАТО — 117057100.

География 
Село расположено в северо-восточной части Бурабайского района, на южном берегу озера Котырколь, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Щучинск, в 78 километрах к юго-востоку от административного центра области — города Кокшетау.  

Абсолютная высота — 450 метров над уровнем моря. 

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,7°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,3°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 465 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август. 

Ближайшие населённые пункты: село Вишнёвое — на востоке, город Щучинск — на западе.

История

Станица 
Первоначально село было образовано как — Стани́ца Котурку́льская, в 1849 году, одновременно со станицами Аиртавской, Акан-Бурлукской, Арык-Балыкской, Лобановской, Нижне-Бурлукской. Одной из главных причин возникновения станиц является — «военная и хозяйственная колонизация» сибирскими казаками Киргизской степи путём заселения пустынных земель (преимущественно русскими). Так, изначально по распоряжению Николая I, в 1847 году начались работы по выбору мест для новых казачьих поселений Сибирского линейного казачьего войска. В итоге работ были выявлены наиболее пригодные участки для заселений, в том числе станицы Котуркульской. В документах экспедиции имеются сведения об озере Куртъ-Куль:

В течение 1849—1850 годах в участках начали появляться первые переселенцы из граничащих с Сибирью — Оренбургской и Саратовской губерний; инициированным царской властью ещё в 1848 году, в ходе заселения Киргизской степи.

Пять партии переселенцев из Оренбургской губернии: Оренбургского (село Булановское, сельцо Васильевка Булановского сельского общества Белозерской волости), Мензелинского (село Акташ, деревни Большой Багряш, Кузанково Акташевского сельского общества; деревни Гулькино, Караниш, Малый Батрыс, Савалеево, Шумыш Онбинского сельского общества; деревни Верхний Акташ, Дербедень, Ильтень-Буты, Рождественская Верхнеакташевского сельского общества Козьмодемьяновской волости), Бугульминского (деревни Абдикеево, Ойкино Спиридоновской волости; деревня Дымская Фоминовского сельского общества; деревни Большая Ефоновка, Огородниково Семеновского сельского общества Дымской волости; деревня Шетулино Адельгеновской волости Бугурусланского общества) уездов; из Саратовкой губернии: Новоузенского (деревня Верхний Плес, сельцо Семеновка; деревня Семеновка Ивановского сельского общества Новотроицкой волости) уезда, — были распределены в станицы Акан-Бурлукскую, Арык-Балыкскую, Котуркульскую, Чалкарскую Кокчетавского внешнего округа. Этнический состав первопереселенцев был разнообразным: среди них были русские, украинцы, мордва, поволжские татары.

С 1854 года — в составе Области Сибирских киргизов. С 1868 — в Акмолинской области. В периоде 1867—1870 годов являлась выселком, в связи с реформами укрупнения станиц. 

Имелась однопристольная церковь в честь святого и чудотворца Николая, построена в 1853 году, старанием прихожан и освящена 8 июня 1855 года. В 1903 году была расширена. Население прихода на 1914 год — 1669 душ мужского пола и 1720 душ женского пола. Все — старожилы.

Советский период 
После установления советской власти, начались реформы административно-территориального устройства областей нынешнего Казахстана. Станица была преобразована в село. 25 апреля 1921 года была образована Акмолинская губерния из Акмолинского, Атбасарского, Кокчетавского, Петропавловского уездов Омской губернии. Село Котуркуль входило и являлось волостным селом Русско–Котуркульской волости Кокчетавского уезда. 6 октября 1923 года на основании постановления ЦИК КазАССР от 5 июля 1923 года об укрупнении волостей — Русско–Котуркульская волость вошла в состав Щучинской волости (волостное село — Щучинское). На начало 1924 года — в составе Щучинской волости находились: 11 сельсоветов, 37 селений, 3 396 дворов, 18 901 человек. 

17 января 1928 года из волостей Петропавловского, части Атбасарского и Кокчетавского уезда Акмолинской губернии в составе 21 района — был образован Петропавловский округ. Щучинская волость, к которой подчинялось село Котуркуль, была образована в Щучинский район (в тех же границах). Окружное деление существовало до 17 декабря 1930 года. В периоде 1930—1932 годов, в рамках районного деления — районы были подчинены непосредственно столице КазАССР и имели «республиканские статусы». В периоде 1932—1936 находился в подчинении Карагандинской области, с июля 1936 года — в составе Северо-Казахстанской области, с октября 1939 года — в Акмолинской, в периоде 1944—1997 годов — Кокчетавской.

В 1930 году в Котырколе был основан колхоз «Будённый». Колхоз существовал до 1996 года. В настоящее время функционирует несколько частных хозяйств, организованных на его основе.

Современность 
Первоначальное наименование Котырколь изменено на Катарко́ль на основании Решения Акима Северо-Казахстанской области от 10 января 1999 года № 4 (зарегистрировано Управлением юстиции Северо-Казахстанской области 8 февраля 1999 года № 59).

Население 
В 1989 году население села составляло 3995 человек (из них русские — 62%).

В 1999 году население села составляло 2922 человека (1420 мужчин и 1502 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживали 2854 человека (1374 мужчины и 1480 женщин).

Религия 
Православные храмы

Катарколь административно относится к Макинскому городскому благочинению Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (МП).

Улицы 
 переулок Студенческий
 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Гоголя
 ул. Горького
 ул. Досова
 ул. Калинина
 ул. Кирова
 ул. Куйбышева
 ул. Ленина
 ул. Маркса
 ул. Набережная
 ул. Озерная
 ул. Подлесная
 ул. Пушкина
 ул. Чайковского

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1849 году
Населённые пункты Бурабайского района